Balla může být:

 Balla – stará bengálská hmotnostní jednotka

příjmení osob
 Vladimír Balla – slovenský spisovatel publikující pod jménem Balla
 József Balla – rozcestník
 Giacomo Balla (1871–1958) – italský malíř, sochař a učitel umění
 Vivienne Balla (* 1986) – maďarská umělecká a módní fotografka
 Zoltán Balla (* 1955) – československý politik maďarské národnosti